Pierik ist der Familienname folgender Personen:

 Annie Schreijer-Pierik (* 1953), niederländische Bäuerin und Politikerin (CDA)
 Eric Pierik (* 1959), niederländischer Hockeyspieler